Cylichnus är ett släkte av skalbaggar. Cylichnus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Cylichnus